Devido a processos neurológicos complexos, a pessoa passa por uma experiência de transferência, com outra pessoa que tem um pouco de afinidade.

Essa Síndrome cria a sensação que o paciente esta apaixonado, esta amando a outra pessoa, quando na verdade ela esta apenas projetando seu ideal de amor.

Psiquiatria
Sentimentos
Emoções